Leka kan syfta på:
Leka med elden – teaterstycke
Leka Zogu (1939–2011), albansk tronpretendent
 Léka (ort), Nordegeiska öarna, Grekland
 Leka kommun, Trøndelag fylke, Norge

Se även
Lekande – inom spöfiske för att förhindra att linan tvinnar sig
Lek (olika betydelser)